Фло́риан Лу́кас (; род. 16 марта 1973, Восточный Берлин, ГДР) — немецкий актёр.

Биография 
Флориан Лукас начал играть в театре с 17 лет, сначала в театральных группах, в 1993—1998 годах в качестве гостя в Берлинер ансамбле и в Немецком театре в Берлине. В 1992 году снялся в своем первом фильме «Банальный день» (режиссёр Петер Вельц).

Далее последовали многочисленные роли в теле- и кинофильмах, например, в фильме «Экс» (1994, Марк Шлихтер), «Dunckel» (1997, Ларс Крауме) и «Забытая жизнь» (1997, Клаудиа Притцель).

Широкой публике Лукас стал известен вместе с его киноуспехом в фильме «Белый медведь» (Тилль Швайгер). За его выдающуюся игру в картинах «Ночь в Сан-Паули»(1998, Зёнке Вортман) и «Абсолютные гиганты» он получил награду New Faces («Новые лица») и приз на кинофестивале в Сочи. За роль Денниса в международном хите «Гуд бай, Ленин!» (2003, Вольфганг Беккер) он получил Немецкую Кинопремию в номинации на лучшую роль второго плана.

Далее последовали новые киноработы, например, «Свободная зона» (2004, Норберт Баумгартен), «Сердцебиение» (2004, Нендрик Хольцеманн), «Один день в Европе» (2004, Ханнес Штор), а в 2005 году фильм «Без песен о любви» прошел по стране с огромным успехом.

В 2012 году вышла новая картина с его участием: «В белом плену» ().

В 2018 г. вышла картина <<Молчащий класс>> (англ. The silenced Klasse), где он так же снялся.

Примечания

Ссылки 
 filmportal.de